El municipio de Morris (en inglés: Morris Township) es un municipio ubicado en el condado de Sumner en el estado estadounidense de Kansas. En el año 2010 tenía una población de 25 habitantes y una densidad poblacional de 0,26 personas por km².

Geografía 
El municipio de Morris se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 94.4 km², de la cual 94,4 km² corresponden a tierra firme y (0 %) 0 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 25 personas residiendo en el municipio de Morris. La densidad de población era de 0,26 hab./km². De los 25 habitantes, el municipio de Morris estaba compuesto por el 88 % blancos, el 8 % eran de otras razas y el 4 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 8 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Kansas
Localidades del condado de Sumner (Kansas)